Pissarro ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Pissarro (1830–1903), dänisch-französischer Maler, Wegbereiter des Neoimpressionismus
 Claude Bonin-Pissarro (1921–2021), französischer Maler und Grafikdesigner
 Félix Pissarro (1874–1897), französischer Maler
 Frédéric Bonin-Pissarro (* 1964), französisch-amerikanischer Maler
 Georges Henri Pissarro (1871–1961), französischer Maler
 Henri Bonin-Pissarro (1918–2003), französischer Maler
 Hugues Claude Pissarro (* 1935), französischer Maler
 Joachim Pissarro (* 1959), französisch-amerikanischer Kunsthistoriker
 Lélia Pissarro (* 1963), französische Malerin und Galeristin
 Lionel Pissarro (* 1961), französischer Kunsthändler
 Lucien Pissarro (1863–1944), französischer Maler und Holzschnitzer
 Ludovic Rodolphe Pissarro (1878–1952), französischer Maler
 Orovida Camille Pissarro (1893–1968), britische Malerin und Grafikerin
 Paul Émile Pissarro (1884–1972), französischer Maler
 Yvon Pissarro (* 1937), französischer Zeichner und Maler

Siehe auch:
 Pissarro (Familie)
 Camille Pissarro (Rose)
 Pizarro